Хорст Малер (; ) — немецкий публицист, политический активист, адвокат, один из основателей «Фракции Красной Армии».

Деятельность 
В 1970—1988 состоял в рядах «Фракции Красной Армии» и считается одним из её основателей. В 1970 году был арестован за соучастие в организации ограблений банков и побегов из тюрьмы. В 1970—1980 гг. сидел в тюрьме. В 1970 и в 1988 гг. был адвокатом на процессах против членов «Фракции Красной Армии». Также представлял в суде жену убитого полицейским Бенно Онезорга. 

В 1970 году вместе с членами РАФ бежал в Иорданию. 8 октября 1970 года был задержан в Берлине и позже приговорён к 14 годам заключения по обвинению в ограблении банка и освобождении заключённого Андреаса Баадера. Его защиту взял на себя будущий министр внутренних дел . 

В 1980 году благодаря стараниям его тогдашнего адвоката, будущего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, Малер был досрочно освобождён. В 1987 году Верховным судом ФРГ Малеру было вновь разрешено заниматься адвокатской деятельностью. В этом процессе его интересы представлял также Шрёдер.

В 2000 году стал юридическим консультантом Национально-демократической партии Германии, однако уже в 2003 вышел из партии. От Малера часто слышали антисемитские высказывания, за что его приговаривали к различным срокам заключения.

Отрицание Холокоста 
В 2005 году в статье «Историки и учёные поддерживают взгляды иранского президента на Холокост» заявил: «Холокоста никогда не было. Это самая великая ложь в истории» ().

23 ноября 2007 г. был приговорён в Германии к шести месяцам заключения. В конце февраля 2009 г. был приговорён в Мюнхене к шести годам заключения без возможности досрочного освобождения. 11 марта 2009 г. 73-летний Малер был приговорён в Потсдаме к дополнительным пяти годам заключения. 19 марта 2009 г. его жена Сильвия Штольц, бывший преподаватель университета и адвокат, также была приговорена к тюремному заключению «за отрицание холокоста». 27 октября 2020 года окончился его тюремный срок. Он отбывал наказание в тюрьме города Бранденбург-ан-дер-Хафель.

В культуре 
В художественном фильме 2008 года «Комплекс Баадера — Майнхоф» роль Малера сыграл .

Примечания

Ссылки 
 Political Thought Prisoner Horst Mahler Turns 74

Адвокаты Германии
Отрицатели Холокоста
Члены Национал-демократической партии Германии
Персоналии:Антисемитизм в Германии
Адвокаты по алфавиту
Отрицание Холокоста в Германии
Персоналии:Холокост в Германии
Члены «Фракции Красной армии»
Юристы по алфавиту
Юристы Германии